Аднан Хейраллах Тульфах (23 сентября 1941 — 4 мая 1989) — иракский политический и военный деятель. Зять президента Ахмеда Хасана аль-Бакра, а также двоюродный брат и шурин другого иракского президента Саддама Хусейна. Министр обороны Ирака в правительстве аль-Бакра и Хусейна. Погиб при невыясненных обстоятельствах в 1989 году.

Биография 
Аднан Хейраллах родился в семье иракского офицера Хейраллаха Тульфаха, дяди Саддама Хусейна. Хусейн с 10 лет жил в их семье, после того как сбежал в Тикрит в желании учиться. Братья, начиная с детства, росли вместе как родные, а не двоюродные. Аднан стал его лучшим другом и поддерживал двоюродного брата в самые трудные минуты. Впоследствии Саддам женится на его сводной сестре Саджиде, с которой был помолвлен ещё в младенчестве.

В октябре 1977 году в звании полковника он возглавил министерство обороны и стал одним из немногих военных представителей в Совете революционного командования и в региональном командовании. С первых дней на новом посту он начал проводить «чистки» в армии. Спустя пять лет Саддам Хусейн в качестве президента страны назначил его вице-премьером и заместителем главнокомандующего вооружёнными силами. Входил в состав комитета из трёх человек по созданию химического оружия. Вскоре Хейраллах стал вторым человеком в государстве после президента. Аднан Хейраллах, ставший министром обороны и генералом иракской армии, в годы ирано-иракской войны быстро набрал популярность в армейских кругах.

Гибель 
В 1988 году Саддам, увидев жену президента авиакомпании «Ирак Эрвейз», понял: судьба дарит ему шанс. Хусейн предложил мужу дать жене развод. Против этого брака стал возражать Аднан Хейраллах. Отношения между родственниками сильно испортились. В начале 1989 года президент обвинил Хейралаха в том, что тот якобы не сумел предотвратить попытку государственного переворота. В мае Хейраллах погиб при неизвестных обстоятельствах в авиакатастрофе. Официальное заключение гласило, что его вертолет, который следовал из Багдада на север Ирака, попал в песчаную бурю на севере Ирака. Однако существует версия, что по приказу Саддама в вертолёт заложили взрывчатку. Аднана Хейраллаха похоронили в Тикрите.

Семья 
Аднан Хейраллах был мужем дочери президента Ахмеда Хасана аль-Бакра.

Память 
В армейских кругах Аднан Хейраллах был популярной фигурой. На Багдадской площаде аль-Карх ему установили памятник. После падения Саддама Хусейна многие памятники иракскому президенту были снесены. Однако памятник Хейраллаха не тронули.

Примечания

Ссылки 

Политики Ирака
Министры обороны Ирака
Военачальники Ирака
Семья Саддама Хусейна
Погибшие в авиакатастрофах в Ираке